El término Tlaxiaco, un nombre propio, alude, en esta enciclopedia:

 a la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, una ciudad del estado mexicano de Oaxaca; 
 al municipio de Tlaxiaco, un municipio de ese estado;
 al distrito de Tlaxiaco, uno de los antiguos treinta distritos en que se dividía ese estado, cuya cabecera era la ciudad de Tlaxiaco;
 al señorío de Tlaxiaco, antiguo señorío Mixteco de ese estado.